Кнутцен () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кнутцен, Мартин (1713—1751) — немецкий философ, профессор логики и метафизики в Кёнигсберге, учитель Канта.

См. также 
 Кнутсен
 Кнудсен